Стеван Филиповић може да се односи на:

 Стеван Филиповић (секретар), секретар Правитељствујушчег совјета.
 Стеван Филиповић (партизан) (1916—1942), југословенски партизан, проглашен за Народног хероја Југославије.
 Стеван Филиповић (режисер) (1981), српски режисер
 Стефан Филиповић (1987), црногорски певач.
 Стефан Филиповић (фудбалер)